Nordheim peut désigner:

Patronymes
Arne Nordheim (1931 † 2010), compositeur norvégien
Helena Nordheim (1903 † 1943), gymnaste artistique néerlandaise
Lothar Nordheim (1899 † 1985), physicien américain d'origine allemande
Othon de Nordheim (1020 † 1083), duc de Bavière 
Richenza de Nordheim (1088 † 1141), impératrice germanique

Toponymes

Nordheim, une commune de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Heilbronn
 Nordheim am Main, une commune de Bavière dans l'arrondissement de Kitzingen
 Nordheim vor der Rhön, une commune de Bavière dans l'arrondissement de Rhön-Grabfeld
 Markt Nordheim, une commune de Bavière
 Nordheim, l'ancien nom de la ville de Northeim, en Basse-Saxe

Nordheim (Texas), une ville située dans le Texas

Nordheim (Bas-Rhin), une commune d'Alsace